Верхозерье — название населённых пунктов.

Россия 
 Верхозерье — село в Меленковском районе Владимирской области.
 Верхозерье — деревня в Удорском районе Республики Коми.